Klimp kan avse:

 Klimp (maträtt) – en maträtt
 Guldklimp – en i naturen naturligt förekommande sammanhopning av guld
 KLIMP – ett svenskt statligt bidrag, se Klimatinvesteringsprogram

Se även
 Klimpen – flera